St. John Township, du comté de Harrison dans l'Iowa.
  dans le comté de Lake dans l'Indiana.
  dans le comté de Lake dans l'Indiana.
 St. John Township, du comté de Stafford dans le Kansas.
 St. John Township dans le comté de New Madrid dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships